Сан Рајмундо има више значења:

 Сан Рајмундо (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рајмундо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Рајмундо (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Рајмундо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику